Ви́ктор Никола́евич Соколо́в:
 Соколов, Виктор Николаевич (1925—2016) — деятель советской и российской науки в области газожидкостных процессов и аппаратов, профессор.
 Соколов, Виктор Николаевич (род. 1963) — российский военачальник, командующий Черноморским флотом с 2022 года, вице-адмирал.